

Patronyme 

 Abdolmalek Righi (1983-2010), activiste iranien ;
 Aldo Righi (1947-), athlète italien ;
 Augusto Righi (1850-1920), physicien italien ;
 Claude Righi (1944-), chanteur, parolier et producteur français ;
 Daniele Righi (1976-), coureur cycliste italien ;
 Esteban Righi (1939-2019), juriste argentin ;
 François Righi (1946-), artiste plasticien français ;
 Gilberto Righi (1937-1999), biologiste et taxonomiste brésilien ;
 Italo Righi (1959-), homme politique de Saint-Marin ;
 Massimo Righi (1907-1983), acteur italien ;
  (1967-), journaliste italien.

Voir aussi 
 Egano Righi-Lambertini (1906-2000), un cardinal italien.
 (16766) Righi, un astéroïde de la ceinture principale.

Patronyme italien